SSI est un sigle qui signifie :
 Station spatiale internationale' ;
 Secrétariat syndical international, ancêtre de la Fédération syndicale internationale (FSI) ;
 Semaine de la solidarité internationale, évènement annuel en France ;
 Système de sécurité incendie ;
 Scientifique spécialisé en sciences de l'ingénieur, une section du système éducatif français ;
 Sécurité des systèmes d'information, un ensemble des moyens nécessaires pour conserver ou rétablir la sécurité d'un système d'information ; 
 Server Side Includes, un langage de programmation interprété par les serveurs HTTP ;
 Synchronous Serial Interface, une interface industrielle maître/esclave basée sur le RS-422 ;
 Si et seulement si, une expression en mathématiques signifiant une équivalence logique entre deux propositions ;
 Strategic Simulations, Inc., une société de développement et d'édition de jeux vidéo, spécialisée dans les jeux de guerre puis les jeux de rôle ;
 Scuba schools international, une école de plongée sous-marine internationale ;
 SSI: Sex Squad Investigation, un film américain de Thomas Moose sorti en 2006 ;
 Sérum salé isotonique, une solution de remplissage utilisée dans certaines procédures médicales ;
 Space Studies Institute, une institution de recherches spatiales fondée par Gerard K. O'Neill ;
 Soins de Suite Indifférenciés, un type de service hospitalier ou clinique ;
 Small-Scale Integration'', un type de circuit intégré.